Die Saison 2003/04 im CEV-Pokal begann mit der Gruppenphase am 21. November 2003 und endete mit dem Finale am 7. März 2004. Für Deutschland startete Bayer 04 Leverkusen. Österreich wurde durch TI TWK Innsbruck und Sparkasse Feldkirch vertreten. Für die Schweiz war Concordia BTV Luzern und VC Kanti Schaffhausen dabei.

Teilnehmer

Spielplan

Vorrunde 
Die zehn Turniere der Vorrunde wurden vom 21. bis 23. November 2003 ausgetragen. Die Gruppensieger erreichten die nächste Runde.

Play-Offs 
Die zehn Sieger der Gruppenphase trafen im Achtelfinale auf die sechs gesetzten Mannschaften Volley Modena, Monte Schiavo Jesi (beide Italien), Bayer 04 Leverkusen (Deutschland), Stal Mielec (Polen), Universidad de Burgos und Caja de Avila (beide Spanien)

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

2003/04
Volleyballsaison 2003/04
Frauenvolleyball-Wettbewerb für Vereinsmannschaften